Schenkenbach ist ein Gewässername:
 Schenkenbach (Eger), linker Zufluss der Eger in Aufhausen, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schenkenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars nach Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schenkenbach (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs nach Markertshofen, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schenkenbach (Rechenberger Rot), rechter Zufluss der Rechenberger Rot vor der Rotbachsägmühle, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schenkenbach (Siegelsbach), rechter Zufluss des Siegelsbachs (zur Elz bei Stollen, zum Oberrhein) im Zinken Obertal, beide Orte in der Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlenkengraben
 Schankenbach, linker Zufluss des Speyerbachs in Erfenstein, Ortsgemeinde Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz